Canaan kan syfta på:

Personer
 Kanaan - enligt Gamla Testamentet en av sönerna till Ham som var son till Noa
 Canaan Banana (1936–2003), den första presidenten i republiken Zimbabwe

Geografi

Mexiko 

 Canaán, ort, Oaxaca, Santa María Chimalapa,

USA 

 Canaan, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Canaan, Vermont, ort, Essex County, 
 Canaan, Connecticut, ort, Litchfield County, 
 New Canaan, Connecticut
 North Canaan, Connecticut

Se även
 Kanaan – i Gamla testamentet i Bibeln namnet på landet väster om floden Jordan

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar